Hillsboro ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hillsboro (Lawrence County), Alabama
 Hillsboro (Madison County), Alabama
 Hillsboro (Arkansas)
 Hillsboro (Colorado)
 Hillsboro (Georgia)
 Hillsboro (Illinois)
 Hillsboro (Indiana)
 Hillsboro (Iowa)
 Hillsboro (Kansas)
 Hillsboro (Kentucky)
 Hillsboro (Maryland)
 Hillsboro (Mississippi)
 Hillsboro (Missouri)
 Hillsboro (Montana)
 Hillsboro (New Hampshire)
 Hillsboro (New Mexico)
 Hillsboro (New York)
 Hillsboro (North Carolina)
 Hillsboro (North Dakota), im Trail County
 Hillsboro (Ohio)
 Hillsboro (Oregon)
 Hillsboro (Pennsylvania)
 Hillsboro (Tennessee)
 Hillsboro (Texas)
 Hillsboro (Virginia)
 Hillsboro (West Virginia)
 Hillsboro (Wisconsin), im Vernon County
 Hillsboro (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Hillsboro Township
 Hillsborough